|}

Die Bahnstrecke Toruń–Malbork (Thorn–Marienburg) ist eine eingleisige und nicht elektrifizierte Eisenbahnstrecke in den polnischen Woiwodschaften Kujawien-Pommern und Pommern.

Verlauf 

Die Strecke beginnt im Bahnhof Toruń Wschodni (Thorn-Mocker) an der Bahnstrecke Toruń–Tschernjachowsk, der auch Endbahnhof der Bahnstrecke Nasielsk–Toruń und Anfangsbahnhof der nurmehr bis kurz vor Olek befahrbaren Bahnstrecke Toruń–Chełmno ist, und verläuft nordwärts über die Bahnhöfe Chełmża (Culmsee/Kulmsee; km 18,960) an der nur noch in westlicher Richtung bedienten Bahnstrecke Brodnica–Bydgoszcz, früher auch Beginn der Kleinbahn Culmsee–Melno, Kornatowo (Kornatowo/Konraden; km 33,732), den früheren Ausgangspunkt der Bahnstrecke Kornatowo–Chełmno, Grudziądz (Graudenz; km 57,367) an der Bahnstrecke Działdowo–Chojnice, Gardeja (Garnsee/Garnsee (Westpreußen) Süd; km 77,354), den früheren Ausgangspunkt der Bahnstrecke Gardeja–Łasin, und Kwidzyn (Marienwerder (Westpreußen) Staatsbahnhof/Marienwerder (Westpreußen); km 95,796), den Endbahnhof der nicht mehr im Personenverkehr betriebenen Bahnstrecke Prabuty–Kwidzyn und den Anfangsbahnhof der bereits seit 1945/1947 nicht mehr betriebenen Strecken nach Kisielice und Smętowo, nach dem Bahnhof Malbork (Marienburg (Westpreußen) Staatsbahnhof/Marienburg (Westpreußen); km 133,464) an der Bahnstrecke Warszawa–Gdańsk, der auch Beginn der Bahnstrecke Malbork–Braniewo ist.

Ausbauzustand 
Die Strecke ist eingleisig und nicht elektrifiziert.

Höchstgeschwindigkeiten für lokomotivbespannte Personenzüge 
70 km/h bis zum Kilometerpunkt 1,182
80 km/h bis zum Kilometerpunkt 42,000
70 km/h bis zum Kilometerpunkt 44,500
80 km/h bis zum Kilometerpunkt 56,200
50 km/h bis zum Kilometerpunkt 58,030
70 km/h bis zum Kilometerpunkt 61,000
50 km/h bis zum Kilometerpunkt 75,200 
80 km/h bis zum Kilometerpunkt 86,180
70 km/h bis zum Kilometerpunkt 87,100
80 km/h bis zum Kilometerpunkt 130,400
70 km/h bis zum Kilometerpunkt 130,700
80 km/h bis zum Kilometerpunkt 132,570
40 km/h bis zum Kilometerpunkt 133,465

Höchstgeschwindigkeiten für Triebwagen 
70 km/h bis zum Kilometerpunkt 1,182 
90 km/h bis zum Kilometerpunkt 2,157 
110 km/h bis zum Kilometerpunkt 7,454
90 km/h bis zum Kilometerpunkt 14,744
100 km/h bis zum Kilometerpunkt 18,759 
80 km/h bis zum Kilometerpunkt 20,170
90 km/h bis zum Kilometerpunkt 23,060
100 km/h bis zum Kilometerpunkt 32,997
80 km/h bis zum Kilometerpunkt 34,040
100 km/h bis zum Kilometerpunkt 41,112
80 km/h bis zum Kilometerpunkt 44,079
90 km/h bis zum Kilometerpunkt 51,140
100 km/h bis zum Kilometerpunkt 55,799
80 km/h bis zum Kilometerpunkt 56,910
50 km/h bis zum Kilometerpunkt 58,030
70 km/h bis zum Kilometerpunkt 75,200
80 km/h bis zum Kilometerpunkt 86,180
70 km/h bis zum Kilometerpunkt 87,100
80 km/h bis zum Kilometerpunkt 130,400 
70 km/h bis zum Kilometerpunkt 130,700 
80 km/h bis zum Kilometerpunkt 132,570 
40 km/h bis zum Kilometerpunkt 133,465

Höchstgeschwindigkeiten für Güterzüge 
40 km/h bis zum Kilometerpunkt 19,170
80 km/h bis zum Kilometerpunkt 33,142
60 km/h bis zum Kilometerpunkt 56,200
40 km/h bis zum Kilometerpunkt 59,220
30 km/h bis zum Kilometerpunkt 75,200
80 km/h bis zum Kilometerpunkt 86,180
70 km/h bis zum Kilometerpunkt 87,100
80 km/h bis zum Kilometerpunkt 130,400 
70 km/h bis zum Kilometerpunkt 130,700
80 km/h bis zum Kilometerpunkt 132,570
40 km/h bis zum Kilometerpunkt 133,465

Geschichte 

Am 1. November 1882 wurde – in Thorn noch mit anderem Verlauf, der heutige besteht seit 1906 – der Abschnitt von Thorn nach Graudenz als preußische Staatseisenbahn eröffnet, es folgte am 15. August 1883 die Fortsetzung nach Marienburg. Mit der durch den Versailler Vertrag erzwungenen Abtretung des Polnischen Korridors an das wiederentstandene Polen wurde die Strecke bei Garnsee geteilt: Der Abschnitt von Thorn über den Bahnhof Garnsee bis zur Grenze beim – bei Deutschland verbliebenen – Garnsee lag nun auf polnischem Grund und gehörte zu den Polnischen Staatseisenbahnen, der Abschnitt von der Grenze bis Marienburg verblieb bei Deutschland. Auf deutschem Gebiet wurde 1927 ein neuer Bahnhof Garnsee in Betrieb genommen, 1936 verkehrten vier Zugpaare täglich über die Grenze. Nach der deutschen Besetzung Polens 1939 wurde die Strecke in ihrer Gesamtheit von der Deutschen Reichsbahn betrieben, seit 1945 ist sie wieder polnisch.

Literatur 
 Ryszard Stankiewicz und Marcin Stiasny: Atlas Linii Kolejowych Polski 2014. Eurosprinter, Rybnik 2014, ISBN 978-83-63652-12-8, S. B7, C6–C7

Weblinks 

 Beschreibung auf atlaskolejowy.net (polnisch)
 Beschreibung, Bilder und historische Fahrpläne auf bazakolejowa.pl (polnisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
Bahnstrecke in der Woiwodschaft Pommern
Bahnstrecke TorunMalbork